Barney steht für:

 Barney (Vorname), männlicher Vorname
 Spitzname von Raymond van Barneveld (* 1967), niederländischer Dartspieler
 ein lila Dinosaurier aus der US-Fernsehserie Barney & Friends, siehe Barney und seine Freunde
 Barney (Hund), „First Dog“ von George W. Bush

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barney (Alabama), im Walker County
 Barney (Arkansas), im Faulkner County
 Barney (Georgia), im Brooks County
 Barney (Iowa), im Madison County
 Barney (New Mexico), im Union County – nicht mehr existent
 Barney (North Dakota), im Richland County
 Barney Mills, im Steuben County, New York
 Barney Ridge, im Dorchester County, South Carolina

weitere geografische Objekte:
 Barney Fry Creek, Fließgewässer im Nicollet County, Minnesota
 Barney Meadows Creek, Fließgewässer im Nye County, Nevada
 Barney Riley Creek, Fließgewässer im Alpine County, Kalifornien
 Barney Island, Insel im Lake County, Illinois
 Barney Iorio Number One, Mine im Sierra County, New Mexico
 Barney Pits, Mine im Placer County, Kalifornien
 Barney Quaranto Mine, Mine im Rio Arriba County, New Mexico
 Barney Creek State Natural Area, Park im Oconto County, Wisconsin

im NRHP gelistete Objekte:
 Barney Flat Historic Railroad Logging Landscape, in Williams, Arizona, ID-Nr. 95000155
 Barney House, in Waukesha, Wisconsin, ID-Nr. 94001250

Barney ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Pike Barney (eigentlich Alice Pike; 1857–1931), US-amerikanische Malerin
 Hippolyte Dreyfus-Barney (1873–1928), erster französischer Bahai
 Ida Barney (1886–1982), US-amerikanische Astronomin
 Jay Barney, US-amerikanischer Professor für Strategiemanagement
 Jean Barney (* 1947), französischer Schauspieler
 John Barney (1785–1857), US-amerikanischer Politiker
 Laura Clifford Barney (1879–1974), US-amerikanische Autorin
 Lem Barney (* 1945), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Matthew Barney (* 1967), US-amerikanischer Künstler
 Natalie Clifford Barney (1876–1972), US-amerikanische Begründerin eines literarischen Salons
 Nora Stanton Blatch Barney (1883–1971), US-amerikanische Bauingenieurin, Architektin und Frauenrechtlerin
 Rachel Barney (* 1966), US-amerikanische Philosophin
 Samuel S. Barney (1846–1919), US-amerikanischer Politiker
 Scott Barney (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Tina Barney (* 1945), US-amerikanische Fotografin

Siehe auch:
 Barney Lake
 Barny